Médard est un patronyme et un prénom masculin fêté le 8 juin.

Saints chrétiens
 Saint Médard de Noyon (456-545), évêque de Noyon

Prénom
 Médard Albrand (1898-1981), homme politique français
 Médard Aribot (1901-1973), sculpteur martiniquais
 Médard Autsai Asenga (né en 1942), homme politique de la République démocratique du Congo
 Medard Boss (1903-1990), psychiatre suisse
 Médard Bourgault  (1897-1967), sculpteur québécois autodidacte
 Médard Brogly (1878-1959), homme politique allemand puis français
 Médard Burgard (1810-1892), homme politique français
 Médard Chouart des Groseilliers (1618-1696), explorateur et commerçant de fourrures français en Nouvelle-France
 Médard Desprez (1764-1842), banquier français 
 Médard Duchatelez (1862-1947), homme politique belge 
 Médard Ferrero (1906-1972), accordéoniste
 Médard Verburgh (1886-1957), artiste belge

Patronyme

 Adeline Médard (née en 1988), footballeuse belge
 Louis Médard (1768-1841), commerçant et bibliophile français
 François Médard (1647-1720), luthier français 
 Jean-François Médard (1934-2005), est professeur français de science politique, spécialiste de l’Afrique
 Joseph Yves Médard (1938-), cinéaste, poète, romancier, dramaturge, comédien et metteur en scène haïtien
 Marie Médard (1921-2013), résistante et une bibliothécaire française
 Maxime Médard, (né en 1986), joueur de rugby à XV français
 Philippe Médard, (1959-2017), handballeur français

Voir aussi 
 Medard, municipalité de Rhénanie-Palatinat, en l'Allemagne

Prénom français
Patronyme français